De hoofdwoning op een plantage.
 Landhuizen van Curaçao, de hoofdwoningen van voormalige plantages in Curaçao.
 Plantagehuis (Vreeland), een huis in Vreeland (provincie Utrecht).
 Antebellum-architectuur, over de bouwstijl van plantagehuizen in het zuiden van de  Verenigde Staten.